Catena di Belledonne – sottosezione alpina delle Alpi del Delfinato in Francia
 Grand Pic de Belledonne – montagna più alta della Catena di Belledonne